Vairocana ist der Name:
 eines der fünf Adibuddhas des Mahayana-Buddhismus.
 eines buddhistischen Übersetzers, der im 8. Jahrhundert in Tibet wirkte, siehe Vairocana (Übersetzer)
 eines buddhistischen Geistlichen (nach 1159), der in Tibet wirkte, siehe Vairocana (Geistlicher)